Jempol (district), een district in de Maleisische deelstaat Negeri Sembilan
 Jempol (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Jempol